Die Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 2018 fand vom 22. September bis 30. September 2018 auf der kanarischen Insel Teneriffa in Spanien statt.

Das Weltmeisterschaftsturnier bestritten 16 Nationen. Die Titelverteidigerinnen aus den USA holten die Goldmedaille, Silber gewann die Australien und Bronze ging an den Gastgeber Spanien. Kein Team einer deutschsprachigen Nation qualifizierte sich für das Turnier.

Die Spiele wurden im Pabellón Insular Santiago Martín in San Cristóbal de La Laguna und im Palacio Municipal de Deportes in Santa Cruz de Tenerife ausgetragen.

Teilnehmende Nationen 
 FIBA Europa: , , , , , 
 FIBA Amerika: , , , 
 FIBA Afrika: , 
 FIBA Asien: , , 
 FIBA Ozeanien:

Runden 
In der ersten Phase des Turniers wurden die 16 qualifizierten Mannschaften in die Vierergruppen A, B, C und D eingeteilt. Jede Mannschaft trat einmal gegen jede andere Mannschaft ihrer jeweiligen Gruppe an. Die beste Mannschaft jeder Gruppe zog direkt ins Viertelfinale ein; die Mannschaft, die am schlechtesten Abschnitt, schied aus. Die Zweit- und Drittplatzierten jeder Gruppe zogen ins Achtelfinale ein.

Weltmeisterinnen

Weblinks 
 Informationen zur Basketballweltmeisterschaft der Damen 2018 auf FIBA.com.

Basketballveranstaltung 2018
Damen 2018
Frauenbasketballwettbewerb
Basketballwettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung auf Teneriffa
Frauensport in Spanien